Чемпионат мира BDO 2013 — 36-й чемпионат мира BDO. Проходил в английском городе Фраймли Грин на стадионе Лэйксайд Кантри Клаб с 5 по 13 января 2013 года. Призовой фонд турнира составляет 274 тысяч фунтов стерлингов. Победитель мужского турнира получил 100000 фунтов, женского — 10000 фунтов. Действующий чемпион в мужском турнире, Христиан Кист, защитить титул не смог, вылетел уже в первом раунде. В женском турнире действующим чемпионом является Анастасия Добромыслова, которая на данном турнире смогла защитить титул.

Таблица

Женщины

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

BDO World Darts Championship